A Segunda Divisão do Campeonato Goiano de Futebol de 1999, foi disputada por dezenove agremiações divididas em dois grupos. O Umuarama havia desistido da disputa da competição.

Premiação

Ligações externas
 

1999
Futebol de 1999 no Brasil